Open de Moselle 2011 — 9-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 19 по 25 сентября.

Прошлогодние победители:
 Одиночный разряд —  Жиль Симон
 Парный разряд —  Дастин Браун и  Рогир Вассен

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жо-Вильфрид Тсонга выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 6й за карьеру.
 Иван Любичич выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 24й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Джейми Маррей выигрывает свой первый в году и 6й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Андре Са выигрывает свой первый в году и 7й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Open de Moselle

 Мировой тур ATP 2011

 ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Франция
Спорт во Франции в 2011 году
Сентябрь 2011 года
2011